AAPS est un sigle pouvant désigner :
 l'Association astronomique de Paris en Sorbonne,
 l'.